Kličko (ukrajinsky Кличко) je ukrajinské příjmení.

 Vitalij Kličko (* 1971) – ukrajinský boxer
 Vladimir Kličko (* 1976) – ukrajinský boxer

Další významy 
 Kličko (film) – dokumentární film o bratrech Kličkových

Podobné 

 Klička
 Klicko